Moritzberg (Hildesheim), een stadsdeel van Hildesheim
Moritzberg (Mittelfranken), een plaats in de gemeente Röthenbach an der Pegnitz
Moritzberg (Frankenalb), een berg in de Frankenalb